Paul Reber ist der Name folgender Personen:

* Paul Reber (Architekt) (1835–1908), Schweizer Architekt

Paul Reber ist der Name folgender Unternehmen:

 Paul Reber (Unternehmen), deutscher Süßwarenproduzent